Hsiang Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiang Shui, vattendrag, Jiangxi, 
 Xiangfloden (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar